Le nom flamand ou néerlandais Dorp désigne quelqu'un qui provient d'un village (dorp).

Patronyme 

 Jan Van Dorp, romancier belge ;
 Timothé Vom Dorp, acteur français ;
 Wayne Van Dorp, joueur professionnel de hockey sur glace canado-néerlandais ;
 Wianka van Dorp, rameuse néerlandaise.

Toponyme 

 La Gare de Zeebrugge-Dorp est une gare ferroviaire belge ;
 Hazerswoude-Dorp est un village dans la commune néerlandaise d'Alphen-sur-le-Rhin ;
 Reeuwijk-Dorp est un village de la commune néerlandaise de Bodegraven-Reeuwijk ;
 Zoeterwoude-Dorp est un village de la commune néerlandaise de Zoeterwoude ;
 Het Verscholen Dorp est le nom donné à un refuge souterrain installé par la Résistance néerlandaise aux Pays-Bas.

Titre 

 Dorp aan de rivier (Village au bord du fleuve), un film néerlandais de Fons Rademakers sorti en 1958.

Voir aussi 
 
Patronyme néerlandais
 Torp
 Dorf
 Thorp